Памятники, бюсты, мемориалы, памятные знаки, галереи, скульптуры, стелы, фонтаны, памятные доски и закладные камни города Петрозаводска — объекты, сооружённые в городе Петрозаводске с целью увековечения памяти знаменитых людей и значимых исторических событий, а также созданные с эстетической целью украшения города.

Персональные памятники

Мемориалы

Памятные знаки 

 Памятный знак Специализированной пожарной части (основана в 1989 году) на улице Попова

Галереи

Скульптуры

Стелы

Фонтаны

Памятные доски

Мемориальные доски, посвящённые выдающимся личностям

Мемориальные доски, установленные в память о событиях, памятных датах, а также в честь учреждений, предприятий, воинских формирований

Памятные доски — указатели памятников архитектуры, зданий, учреждений

Прочие 
 Паровоз-памятник Эр 738-47. Установлен 2 августа 1987 г. на перроне железнодорожного вокзала г. Петрозаводска. Паровоз был построен в 1935 г. в Брянске на заводе «Красный Профинтерн» и работал на Петрозаводском отделении Кировской и Октябрьской железной дорог. В годы Великой Отечественной войны водил поезда с грузами для Волховского и Ленинградского фронтов, работал на линии в блокадный Ленинград. В 2013 г. однотипный ему паровоз Эр 795-82 был установлен в качестве музейного на территории депо Петрозаводска.

Голиковка и Зарека

Улица Варламова 
 Памятник-якорь у речного училища — утрачен. На этом месте установлен памятник Николаю Варламову.

Улица Володарского 
 Памятная доска Н. Т. Григорьеву на доме № 31. Открыта в 1953 г.. Утрачена.

Голиковский парк 
 Памятный знак «Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах»
 Хачкар — крест-памятник от армянской диаспоры. Установлен в 2003 году к 300-летию Петрозаводска.
 Надгробье Фаддея Блаженного

Зарецкое кладбище 
 Мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в 1939—1940 и 1941—1945 годах». Мемориал был оформлен в 1984 году. Автор проекта — художник Г. В. Иванов.
 Мемориал памяти жертв политических репрессий 1937—1938 годов
 Крест 1725 года

Улица Калинина 
 Памятная доска М. И. Калинину. Установлена в 1980-х годах на здании кинотеатра «Сампо».(памятная доска утрачена, здание кинотеатра снесено в 2013 году)

Литейная площадь 
 Мемориальная доска в честь А. М. Лисицыной на здании Карельского колледжа культуры и искусств, ул. Калинина, 54.
 Памятник трактору. Памятник (трактор ТДТ-4) установлен на Литейной площади перед бывшим зданием заводоуправления Онежского тракторного завода в 2006 году в ознаменование 50-летия начала выпуска на заводе дизельных трелёвочных тракторов для лесной промышленности.
 Памятная доска — награда ОТЗ
 Памятная доска — награда ОТЗ
 Памятные доски, посвящённые Александровскому заводу (ОТЗ)
 Памятная доска, посвящённая партизанскому отряду «Красный Онежец», действовавшему в 1941—1944 годах
 Первая в России железная дорога (чугунный колесопровод)
 Артобъект «железный человек».
 Артобъект «Трон»
 Артобъект — символ Карелии комар-пискун. Автор В. Зорин.
 Артобъект «Гигантские лыжи».
 Артобъект — гибрид трактора и комара. Установлен в июле 2019 г..
 Артобъект «Отпуск» — гигантский банан, приклеенный скотчем к стене.

Улица Казарменская 
 Техно-арт-аллея. Автор — архитектор Евгений Фролов
 Арт-объект «С чистого листа». Автор — скульптор Алексей Лебедев. Установлен в 2018 г..
 Памятный знак в честь создателей и тружеников Онежского и Александровского заводов. Элементом памятника является 12-тонная шунгитовая глыба, добытая на Зажогинском месторождении в Заонежье. Открыт 25 сентября 2020 г..

Улица Архиппа Перттунена 
 Памятная доска Перттунену

Улица «Правды» 
 Монумент в честь пожарных и спасателей Карелии. Установлен 21 июля 2017 г. около пожарно-спасательной части.
2 августа 2019 г. перед памятником зажжён вечный Огонь памяти (действовал в 2019-2020 гг.).

Улица Луначарского 
 Памятник Олонецким воинам
 Мемориальная доска в честь купца-филантропа Марка Пименова на доме № 2 и памятные знаки "Мост Марка Пименова".

Улица Ригачина 
 Стела Маяк установлена в 1985 г. возле здания Петрозаводской ремонтно-эксплуатационной базы флота. 1 июля 2018 г. в здании, ранее принадлежавшем Беломорско-Онежскому пароходству открыта памятная доска пароходству (информация отражена на русском языке и на азбуке Морзе).

Набережная Ла-Рошель 
 Стела Ла-Рошель. Установлена в связи с переименованием в 1977 г. части Лососинской набережной в набережную Ла-Рошель. В XXI в. заменена на новую.
 Фонтан.

Проспект Александра Невского 
 Якорь у рыбного магазина

Улица Льва Толстого 
 (старый дом — доска)
 (старый дом — доска, утрачена)
 (сгоревший дом — доска, утрачена)

Древлянка

Берёзовая аллея 
 Фонтан. Открыт на Берёзовой аллее в июне 1998 года. Изначально с фонтаном работал источник.

Лососинское шоссе 
 Памятник медикам, погибшим на полях сражений. Открыт в 8 июня 2001 года на Лососинском шоссе около здания Республиканской больницы имени В. А. Баранова. Гранитный монумент с символическим металлическим крестом. Скульптор Ченка Шуквани.
 Памятник служебной собаке Амуру, погибшему при задержании вооруженного преступника. Установлен 28 августа 2017 г. у входа в здание Центра кинологической службы МВД по Республики Карелия

Улица Попова 
 Скульптура «Царевна-лягушка». Скульптура установлена в 1995 году в лесном массиве на улице Попова. Скульптор — Григорий Борисович Салтуп. Скульптура подвергалась неоднократным нападениям вандалов. В частности, в 1997 г. была утрачена корона лягушки В летний период 2008 года была выполнена покраска скульптуры. В январе 2021 г. корона была восстановлена.

Сыктывкарская улица 
 Поклонный крест, 2000—2009 годы
 Памятник защитникам Петрозаводска на улице Сыктывкарской. 27 сентября 2016 г. была высажена роща карельских берез и установлен закладной камень памятника. Открыт 29 ноября 2016.

Лесной проспект 
 Памятный знак «Топографический центр Петрозаводска» с указателем расстояния до ряда столиц мира и «камнем желаний». Установлен в 2015 г. между рекой Неглинкой и ТЦ Лотос-Плаза.

Чистая улица 
 Памятная табличка на камне в честь выдающихся семей Петрозаводска. Установлена в 2016 г.

Университетская улица 
 Арт-объект-мостик «Соединение пространств». Открыт в 2018 г.

Железнодорожный и Рыбка

Ветеринарный переулок 
 Стела «Петрозаводская ТЭЦ». Установлена на Ветеринарном переулке в 1970-х годах.

Улица Профсоюзов 
 Мемориальный знак на месте финского концлагеря

Зимник

Местечко Зимник 
 Скульптура девушки. Установлена в местечке Зимник в 1980-х годах.

Ключевая

Улица Антонова 
 Памятная доска Антонову

Нойбранденбургская улица 
 Стела «Улица Нойбранденбургская». Установлена на Нойбранденбургской улице в 1980-х годах, утрачена в начале 2000-х годов. Имела надписи на русском и немецком языках.
 Стела «Улица Нойбранденбургская». Установлена на Нойбранденбургской улице в 2009 году.
 Памятная доска на поликлинике № 4
 Памятная доска на школе № 39

Улица Онежской Флотилии 
 Стела «Северная Точка». Установлена в 1980-х годах в конце улицы Онежской Флотилии. Имеются изображение корабля (символ судостроительного завода «Авангард»), даты основания завода «Северная Точка» (1939 год) и города (1703 год).

Кукковка и Старая Кукковка

Вытегорское шоссе 
 Стела ОТЗ
 Закладной камень на месте строительства мечети

Вторая площадка ОТЗ 
 Закладная табличка о строительстве второй площадки ОТЗ, утрачена в 1990-х гг.
 Памятник защитникам города у второй площадки ОТЗ. Открыт в 2015 г..

Улица Ровио 
 Памятный знак в честь Густава Ровио. Установлен 1 ноября 1987 г. Автор проекта знака — художник Н. П. Тришков.
 Скульптура «Петух». Установлена в 1988 г. Автор — Вальтер Сойни
 Поклонный крест на месте строительства храма.
 Скульптура бабушка с дедушкой ("Колобок"). Часть утраченного ансамбля малых форм, демонтирована в 2021 г.
 Скульптура Дружба народов
 Скульптура медведя, утрачена.
 Памятный знак в честь столетия комсомола. Установлен в сентябре 2019 г., автор С. Трешкин.

Аллея Энтузиастов 
 Кинетические фигуры «Ветряки».

Комсомольский проспект 
 Памятник-самолёт Су-27. Установлен на территории Петрозаводского президентского кадетского училища (данный памятник виден всем, проходящим и проезжающим по Комсомольскому проспекту)Истребитель «Су-27» покрасили и поставили на постамент около Кадетского училища

Октябрьский и Первомайский

Набережная Варкауса 
 Памятник водопроводному крану. Установлен 17 июня 2005 года в память 70-летия Петрозаводского водоканала на набережной Варкауса.
 Стела «наб. Варкауса»

Ленинградская улица 
 Памятный знак в честь ветеранов карельской ГИБДД. Открыт 20 мая 2017 г..

Парк Железнодорожников 
 Памятный знак на месте первой маёвки . Открыт 24 мая 1970 г.

 Утраченный памятник наркому Л. Кагановичу
 Фонтан. Фонтан в саду Железнодорожников (ныне — парк Железнодорожников), в центре главной аллеи, был открыт 19 июля 1938 года. В годы оккупации 1941—1944 годов был разрушен, в 1947 году восстановлен. Утрачен в 1960-е годы (к 2009 году остался фундамент).

Улица Зайцева 
 Памятник Герою Советского Союза Василию Зайцеву на улице Зайцева. Установлен в 1987 году.

Сквер имени Ленинградских Ополченцев 
 Памятный знак — сквер Ленинградских Ополченцев

Улица Лисицыной 
 Памятник Герою Советского Союза Анне Лисицыной на улице Лисицыной. Установлен в 1987 году.

Улица Мелентьевой 
 Памятный знак в Сквере машиностроителей.
 Мемориальные доски в честь Марии Мелентьевой на доме № 20 и около дома № 61.

Октябрьский проспект 
 Cкульптурная группа — герои мультфильмов. Утрачена.

Первомайский проспект 
 Памятник «Танк Т-34» в сквере имени И. С. Молчанова — первого военного коменданта Петрозаводска (1944)

 Памятный знак «Советским и Российским воинам, павшим за Отечество», открыт 8 мая 2017 г. Скульптор — Михаил Сердюков.

  Утраченный фонтан у магазина Сад-Огород
 (памятная доска на деревянном доме)

Бульвар Победы 
 Памятный камень ветеранам пограничной службы. Памятный камень установлен на бульваре Победы в 2008 году. К 65-летию Победы были произведены некоторые изменения, вследствие чего это уже не памятный камень, а символический пограничный рубеж, и воздвигнут он в честь защитников границы, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, принимавших участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах, в честь тех, кто служит в настоящее время и кому ещё предстоит охранять рубежи Родины. Авторы проекта — Е. Г. Таев, В. П. Лобанов.
 Галерея городов-героев. Открыта 9 мая 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архитекторы — Маричева, Кобяка, Мазалова, Молчанова. Скульптор — Стрепетова.
 Памятник сотрудникам органов госбезопасности — защитникам Отечества. 11-метровая стела открыта 8 мая 2018 г.

 Фонтан — был установлен в 1970-х гг. Утрачен в конце 1980-х гг.

Сквер Героя Советского Союза Анны Лисицыной 
  Арт-объект «Одуванчик».  Установлен в октябре 2022 г..

Северный переулок 
 Чёрный тюльпан — бывший Северный переулок. 2 августа 2015 г. рядом с мемориалом был открыт памятник воинам воздушно-десантных войск — боевая машина десанта БМД-1. 2 августа 2016 г. у мемориального комплекса был установлен бюст командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову.

Площадь Старого Вокзала 
 Фонтан.
Фонтан в сквере у железнодорожного вокзала (с 1955 года — Старый вокзал) был открыт в 1936 году. Утрачен в 1950-х годах.

Советская улица 
 Памятная табличка, установленная в честь начала строительства стадиона Петрозаводскмаш о заложенном в земле послании к потомкам. Утрачена, в настоящее время в месте закладки послания жилой дом.
 Памятник «Солдатам правопорядка Республики Карелия, погибшим при выполнении служебно-боевых задач» на территории Карельского управления Росгвардии.

Перевалка и Рыбка

Западный переулок 
 Cтела Гордэу

Зелёная улица 
 Памятная доска блокадникам

Улица Островского 
 Памятник-самолёт «ЯК-28-р». Установлен на улице Островского в 1980-х годах. Демонтирован 28 мая 2001 года (перевезён в аэропорт «Пески» для музея истории авиации).
 Памятник-вертолёт. Установлен на улице Островского в 1980-х годах. Демонтирован в конце 1990-х годов.

Улица Чапаева 
 Памятная доска-арт-объект «Здесь мог бы жить и работать герой гражданской войны, легендарный комдив В. И. Чапаев»
 Фонтан имени Чапаева
 Стела МЖК — демонтирована в 2013 году
 Памятная доска в честь 50-летия кинотеатра «Искра»

Партизанская улица 
 памятная доска партизанам Карелии (на валуне). Установлена 12 июля 2021 г..

Суоярвское шоссе 
 Закладной камень физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» с посланием жителям Карелии 2075 года (год 150-летия Карельского общества «Динамо»).

Пески

Кладбище «Пески» 
 Мемориал и памятная доска памяти советских граждан, замученных в финских концентрационных лагерях (1941—1944 гг.).
 Мемориал советским воинам на кладбище «Пески».
 Памятный знак узникам финских концлагерей.
 Памятный знак на месте захоронения немецких военнопленных.
 Памятный знак венгерским военнопленным.

Авиационная площадь 
 Вертолет-памятник Ми-1М СССР-81546.

Соломенское шоссе 
 Памятник-крест в память о расстрелянных священниках

Северная промзона

Заводская улица 
 Стела «Петрозаводскбуммаш». Установлена на стыке улиц Зайцева и Заводской и Соломенского шоссе. Имеет изображение Владимира Ленина. Снесена 22 февраля 2020 г..
 Первый пожарный робот в СССР - открыт 18 июня 2022 г., является макетом первого пожарного робота в стране, созданного в Карелии и заступившего на дежурство в музее-заповеднике Кижи 18 июня 1984 года.

улица Зайцева 
 Памятный знак 50 лет «Петрозаводскбуммаш». Установлен у центральной проходной завода. Памятный знак в честь 60-летия производства.

Шуйское шоссе 
 Стела Петрозаводск. Установлена в 1969 г.

Соломенное

Петрозаводское шоссе 
 Братская могила советских воинов

Ботанический сад 
 Скульптура

Чёртов Стул 
 Памятная доска

Сулажгора

Новосулажгорская улица 
 Грузовик ЗИС-5. Снят с постамента, утрачен.
 2 ноября 1967 г. на доме 44 по Новосулажгорской улице была установлена памятная доска с надписью: «В этом доме находился штаб обороны города от белофинских интервентов в мае-июне 1919 г.».

Пряжинское шоссе 
 Памятный знак «Сулажгорские высоты» на Пряжинском шоссе в память обороны Петрозаводска от финских войск в 1919 году. Изначально памятник находился ближе к улице Сулажгорской, в 1980-х года перенесён на Пряжинское шоссе. Памятник рубеж обороны Петрозаводска был изготовлен в 1987 г. на заводе «Петрозаводскмаш».

Сулажгорская улица 
 Утраченная памятная доска
 Поклонный крест на месте утраченного Дмитриевского храма.

Шуйская улица 
 Доска на историческом доме — памятнике истории.

Центр

Парк имени 50-летия Пионерской Организации 
 Скульптура «Медведь»
Скульптура установлена в 2007 году. Скульптор Михаил Коппалев. Финансовую поддержку проекту оказал один из предпринимателей Петрозаводска. Работа над скульптурой продолжалась 8 лет. Скульптура является символом Карелии.

 Памятник погибшим в Чечне
Первый в России памятник жертвам войны в Чечне. Установлен в 1997 году, скульптор Ченк Минаевич Шуквани.

Сквер имени 71-й Краснознамённой стрелковой дивизии

Аллея 300-летия Петрозаводска 
 Памятный знак «300 лет Петрозаводску»

Улица Андропова 

 памятная доска Ю. В. Андропову
 Памятная доска в честь Вячеслава Константиновича Королева — министра лесной промышленности Карельской АССР. Установлена на здании по улице Андропова, 4 в 2004 г.

Улица Анохина 
 Памятная доска на школе № 10.
 Памятная доска на здании ПКЖТ.
 Памятный знак "Послание будущим поколениям студентов-железнодорожников 2020-2050 гг."

Улица Антикайнена 
 Памятная доска на Путейском мосту, построенном в послевоенное время работниками Петрозаводской дистанции пути — утрачена
 Арт-объекты «Железный зверинец» — волки, зубр, олень, медведь; ладонь в районе пересечения с улицей Крупской
 Стела «Трудовая слава Петрозаводска». Утрачена.

Безымянный сквер 
 Галерея передовиков строительства Карелии, автор — архитектор Эльвина Адалева, установлена в 1970-х гг..

Площадь Гагарина 
 Памятный знак о награждении Петрозаводска Орденом Трудового Красного Знамени. Располагался на здании холодильника (площадь Гагарина, 1). Представлял собой герб СССР и текст на русском и финском языках: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1978 года город Петрозаводск награждён Орденом Трудового Красного Знамени». Демонтирован в 2003 году.
 Арт-объект «Калитки», автор В. Зорин. Установлен в июне 2020 г..

Улица Германа Титова 
 Памятник «Защитникам закона — ветеранам Великой Отечественной войны». Установлен 9 мая 2021 г..

Улица Гоголя 
 Памятная доска на Доме крестьянина
 Военные экспонаты (две пушки, транспортное средство). До 2011 года.
 Памятник Владимиру Ленину во дворе воинской части
 Памятная капсула на месте строительства нового Гоголевского путепровода. Заложена 25 августа 2016 г..

Аллея Городов-Побратимов 
 Дерево дружбы. Знак породнённых городов. Открыт в 1978 г. в рамках празднования 275-летия города Петрозаводска.
Авторы — Михаил Коппалев и Ченка Шуквани, открыт в конце 80-х годов. Аналогичная скульптура имелась в Нойбранденбурге. Демонтировано администрацией Петрозаводска в 2020 г. для установки на этом месте стелы «Город воинской славы». В ноябре 2020 года, после реставрации, монумент «Дерево дружбы» был установлен на Онежской набережной.
 Поклонный крест
 Памятная стела с именами городов-побратимов. Демонтирована администрацией Петрозаводска в 2020 г.

Губернаторский парк 

 Памятник Сталину (демонтирован)
 Памятник Ленин в детстве (демонтирован)
 Скульптура (демонтирована)
 Памятная табличка, в честь Державинской аллеи, высаженной в парке в честь 300-летия российско прокуратуры в 2021 г.
 Памятник Ленину (до 2002 года)
 Три пушки
 Шестерня
 Продукция Александровского завода
 Железная дорога (чугунный колесопровод)
 Разъезд

Улица Дзержинского 
 Памятная доска (утрачена)

Еврейское кладбище 
 Памятный знак «Менора». Памятник установлен в 2004 году в память жертв Холокоста и репрессий. Памятник создан и установлен на средства членов еврейской общины. Авторы — Александр Ланда и Евгений Калинин. Памятник, сделанный в форме древнего светильника-меноры, выковал петрозаводский мастер-кузнец Николай Беляков.

Зарецкий парк и пойма р. Лососинка 
 Скульптура «Фавн».
 Зона арт-объектов — скамейка-рукавица, бабушкин сад, «Забава», «Время», «Толща небес» и других.
 Арт-объект «Лосось». Установлен в 2017 г. Авторы А. Селиверстов и С. Перский.

Улица Еремеева

Площадь Кирова 
 Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Установлен в мае 1941 года, разрушен в октябре 1941 года.
 Скульптура «Дружба». Установлена на здании Музыкального театра в 1955 году.
 Фонтан. 5 ноября 1935 года в Петрозаводске была введена первая очередь городского водопровода. В ознаменование этого события из колодца на углу площади Кирова был пущен фонтан. Фонтан просуществовал недолго.

Улица Кирова 

 Скульптуры у роддома имени Гуткина. Центральная скульптура «Мать и дитя» отреставрирована в 2018 г..
 Памятник поэтам Владимиру Морозову и Роберту Рождественскому у филармонии. Создан московскими скульпторами В. Шановым и Д. Успенской. Открыт 28 сентября 2018 г..
 Памятная доска на детской горбольнице
 Памятная доска на БСМП

Коммунальная улица 
 Скульптура «Богатство» скульптора В. Сянтти. Создана по заказу «Текобанка» и первоначально располагалась перед зданием банка на Советской улице. В 2002 году перенесена на Коммунальную улицу.

Александровский сквер 
 Памятник-пушка в честь 200-летия Александровского завода. Ствол пушки отлит в 1852 году, лафет изготовлен на Онежском тракторном заводе. Была экспонатом Ленинградского артиллерийского музея, после чего передана Петрозаводску. Памятник открыт в 1974 году.

Красная улица 
 Памятная доска К. С. Еремееву (открыта в 1970 г., утрачена в советский период), угол улиц Красная и Андропова
 Скульптура на здании госкомстата
 Мемориальная доска на здании госкомстата
 Фонтан около ДТиЮ
 Артобъект «Кто раньше?» — курица или яйцо — голова сидящего человека в очках, скульптор Александр Ким. Установлен на пересечении с улицей Энгельса 21 июля 2017 г..

Государев сад 
 Бюст Петру I. Установлен в 1824 г. в Петровском саду. Изготовлен на Санкт-Петербургском чугунолитейном заводе. Существовали два проекта чугунного пьедестала под бюст; один принадлежал архитектору Праве, второй — архитектору Монферрану. Бюст утрачен в начале XX века.
 Памятная чугунная доска на токарне Петра Великого с надписью: «Строено рачением и трудами Артиллерии Полковникаи Олонецкого Коменданта Вильгельма Генина в 1718 году». Не сохранилась.
 Скульптура «Пловчиха». Скульптура существовала в 1950-х и 1960-х годах.
 Скульптура «Сказка о рыбаке и рыбке». Скульптура была установлена в 1963 году. Утрачена в 1970-е годы.
 Скульптура «Юность». Установлена в 1977 году.
 Поклонный крест с мемориальной доской на месте Петропавловского храма, уничтоженного в 1924 году. Установлен в 1990-х годах (изначально без мемориальной доски).

 Скульптура «Свинья». Установлена предположительно в 2007 году.
 Скульптура «Змей Горыныч». Установлена в 1990-х годах, утрачена в 2000-х годах.
 Скульптура «Заяц». Установлена в 1990-х годах, утрачена в 2000-х годах.
 Фонтан. Устроен в 1930-х годах.

Левашовский бульвар 
 Памятный знак Левашову. На памятном знаке указаны даты создания бульвара (1900 год) и установки памятника (2006 год) и имя основателя бульвара. Установлен на Левашовском бульваре в 2006 году.
 Скульптура «Лётчица». Существовала в 1930-х — 1970-х годах. Основание скульптуры ранее служило постаментом памятника императору Александру II.

Площадь Ленина 
 Первый памятник Ленину сооружен в июле 1922 г., был временным.
 Памятный знак Ленину
 Чугунные львы, изготовленные на Александровском заводе в 1890-х гг. Стоят при входе в Министерство культуры Республики Карелии по обоим бокам лестницы.
 Доска Письмо комсомольцам 2018 года
 Доска Олонгубсовет
 Пушка
 Героям — сынам Октября
 Братское кладбище
 Мемориал «Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата»

Проспект Ленина 
 Памятная доска Роберту Рождественскому. Открыта в 2000 году на доме № 7 по проспекту Ленина. В этом доме поэт проживал с 1951 по 1957 годы.
 Фонтан «Мать и дитя». Открыт в 1990-х годах.
 Памятник (бюст) Владимиру Ильичу Ленину. Установлен около здания КГПИ (проспект Ленина, 29). Разрушен в 1991 году.
 Памятная доска (дом 1)
 Памятная доска (дом 3)
 Памятная доска (дом 8)
 Памятная доска Яакко Ругоеву (дом 11)
 Памятная доска (дом 11)
 Памятная доска (дом 13)
 Памятная доска (дом 15)
 Фонтан «Юность». Установлен в 1975 г. Дважды реконструировался. Автор Ченка Шуквани. Заменен клумбой.
 Галерея городов-побратимов. Реконструирована в 2003 году (полностью изменён внешний вид). В январе 2020 открыта после реконструкции, ещё раз поменявшей внешний вид

 Арт-объекты «Самая длинная скамейка в городе», «Прежде, чем умереть». Установлены в июне 2015 г.
 Триумфальная арка на Въезжей площади. Существовала в начале XIX в. Не сохранилась.
 Арт-объект «Камень, который не взлетит». Установлен в августе 2017 г.. В июне 2018 г. заменен на арт-объект «Олино облако». Камень, который не взлетит, переместился на Студенческий бульвар.
 Якорь у специализированного рыбного магазина.
 Арт-объект «Лось» из цветной керамической плитки. Перенесен на улицу Кирова, 30 марта 2020 г. уничтожен в результате вандализма
 Арт-объект «Карельский медведь», автор В. Зорин. Установлен к 100-летию Карелии
 Арт-объект «Солнечный лось». Автор скульптор И. Романов. Лось установлен в 2017 г., в 2020 г. разбит вандалами, в ноябре 2022 г. установлен снова на углу проспекта Ленина и улицы Кирова

Сквер имени Элиаса Лённрота 
 Фонтан имени героев эпоса «Калевала».

Проспект Карла Маркса 
 Памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Открыт в 2008 году на проспекте Карла Маркса. Открытие было приурочено к 85-летию образования МВД Карелии. Инициаторами создания памятника выступили ветеранов внутренних дел и внутренних войск Республики Карелия. Автор памятника — скульптор, заслуженный деятель искусств Карелии Ченка Шуквани. На постаменте из чёрного гранита он изобразил фигуру орла. Монумент создавался на пожертвования сотрудников министерства и ветеранов, при поддержке Главы Карелии Сергея Катанандова и директоров крупных предприятий.
 Купола — арт-объект, установленный в рамках проекта «Современный старый город: трансграничный культурный туризм». Кроме него аналогичные работы скульптора С. Трешкина установлены на набережной — «Петроглиф», в Губернаторском парке «Рыба», у Национального театра «Воробей» и у арт-слободы — «Корабль»..
 "Расставим точки над «Ä». Работа В. Зорина. Установлен в июне 2020 г. к 100-летию Карелии.
 Арт-объект "Лошадка" в память о находившемся на этом месте Гостином дворе. Автор - В. Зорин. Установлена 13 ноября 2021 г..

Аллея Героев

Онежская набережная 
Парк скульптур:
 Памятный знак об истории памятника императору Петру Великому. Установлен в 1978 году на Онежской набережной.
 Скульптурная группа «Ёжики». Находилась на Онежской набережной в 1990-х годах. Ныне на территории комбината благоустройства (разрозненно). В 2010 году на набережной на новом месте были установлены новые скульптуры. В 2011 году клумба с ежами подверглась вандализму и была частично разрушена.
 Скульптура «Роза». Скульптор — Илья Аммалайнен. Скульптура изготовлена и установлена на Онежской набережной 27 июня 2009 года.
 Скульптура «Кошелёк удачи» — подарок Петрозаводску от Риги (Латвия), скульптор — Айварс Керлиньш. Установлена в 2010 году.
 Скульптура «Дерево желаний» — подарок Петрозаводску от города-побратима Умео (Швеция). Скульптор — Кент Андерсен. Установлена в 1996 году.
 Скульптурная группа «Тюбингенское панно» — подарок Петрозаводску от города-побратима Тюбингена (Германия). Скульпторы — Бернхард Фогельманн и Курт Гайзельхарт. Установлена в 1994 году.
 Скульптура «Под одними звёздами» — подарок Петрозаводску от города-побратима Нойбранденбурга (Германия). Скульптор — Райнер Кессель. Изготовлена на предприятии «Петрозаводскмаш», установлена в 2000 году.
 Скульптура «Рождение Петрозаводска (Онего)» — подарок Петрозаводску от Ленинградской области. Авторы — архитекторы В. А. Ким и Н. Е. Михайлов, скульпторы А. Ф. Маначинский и В. А. Маначинскмй. Установлена в 2003 году. Памятник символизирует идею рождения Петрозаводска, как оборонительного форпоста России. Молодой воин, стоящий в лодке, готовится сойти на берег. В одной руке у воина копье, другая опирается на щит. На щите изображён герб города Петрозаводска и надпись «Петрозаводск 1703—2003. Дар Ленинградской области». Высота памятника с постаментом 11,5 м, высота фигуры воина 7,5 м.
 Скульптура «Единство (Искра дружбы)» — подарок Петрозаводску к 300-летию от города-побратима Йоэнсуу (Финляндия). Скульптор — Теппо Лауринолли. Установлена в 2003 году.
 Скульптура «Волна дружбы» — подарок от города Варкаус (Финляндия), старейшего города-побратима Петрозаводска. Скульптор — Анна Кеттунен. Установлена в 1997 году.
 Скульптура «Рыбаки» — подарок Петрозаводску от города-побратима Дулут (США). Скульптор — Рафаэль Консуэгро. Установлена в 1991 году. Изготовлена в лаборатории сварки НПО «Петрозаводскмаш».
 Скульптура «Место встречи» — подарок Петрозаводску от города-побратима Му-и-Рана (Норвегия). Скульпторы — Ингюн Далин и Бенте Стрёмснес Хёйен. Изготовлена на предприятии ОАО «Стройтехника», установлена в 2001 году.
 Скульптура «Спящая красавица» — подарок Петрозаводску от города-побратима Ла-Рошель (Франция). Скульптор — Жан-Пьер Дюссайен. Установлена в 1999 году.
 Скульптура «Печать времени» — подарок Петрозаводску от Словакии.
 Пирамида в честь открытия второй части набережной к 300-летию основания Петрозаводска.
 Пушки (орудия Александровского завода)
 «Ангел» (каменный)
 Деревянная скульптура «Ахти»
 Каменная скульптура «Влюблённые»
 Каменная скульптура «Северянин»
 Скульптуры из гранита «Диван» и «Скамья». Установлены в июне 2022 г.
 Памятник М. Е. Перхину в створе улицы Космонавта Германа Титова. Автор скульптор П. Калтыгин. Открыт 21 ноября 2022 г.

Деревянные скульптуры, созданные ко дню города в рамках IV Международного симпозиума скульпторов, посвящённого 160-летию со дня издания эпоса «Калевала».:
 Деревянная скульптура «Освобождение Солнца». Скульптор — Григор Григорян (Армения)
 Деревянная скульптура «Ангел, поражающий дракона». Скульптор — Григор Григорян (Армения)
 Деревянная скульптура «Мать вода сотворяет мир». Скульптор — Выборнов Николай ((Москва))
 Деревянная скульптура «Певун». Скульптор — Петров Андрей (Олонец)
 Деревянная скульптура «Борьба добра со злом». Скульптор — Ким Александр.
8 мая 2019 г. по решению администрации г. Петрозаводска деревянные скульптуры были снесены и утилизированы
 «Фотозона». Установлена в 2020 г.
 Арт-объект «Карельский лес — формула древостоя», у Парка Победы. Автор — художник Владимир Зорин. Установлен в 2020 г.
 Символ 100-летия Карелии. установлен в 2020 г.
 «Карельские фишки». Авторы — художники А. Ким и А. Лебедев. Установлен в июне 2020 г.

 Галерея передовиков производства г. Петрозаводска. В 1994 г. заменена картинами из жизни города, впоследствии демонтирована
 Памятный знак в честь Онежской военной флотилии. Открыт 6 мая 1975 г.. Автор памятного знака В. П. Лобанов.

 Арт-объекты «Скамья влюбённых», «Скамья примирения» возле Дворца бракосочетаний. Установлены 30 июня 2018 г..
 Арт-объект «Велосипед» у ресторана «Фрегат».
 Камень скорби (Большой камень) — крупный валун у ротонды, к нему приходят горожане почтить память погибших в катастрофах, общенациональных бедствиях
 Плавающий арт-объект «Ковчег мира», открыт 26 июня 2021 г. Автор — руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» В. Дмитриев.
 Гигантская гантеля — 6 тонн

Аллея Памяти

Прибрежный парк 
 Скульптура «Лоси». Существовала в 1930-х — 1970-х годах.
 Скульптура «Дикие козы». Существовала в 1930-х — 1970-х годах.
 Скульптура «Пингвин». Существовала в 1930-х — 1970-х годах.

Улица Свердлова 
 Стела «Лучший отдых» с мозаичным панно — рекламой ВАО «Интурист».

 12 июля 2016 г. установлен памятный знак — «Аллея пожарных-спасателей».
 Арт-объект «Ряпушка». Установлен в створе улицы в 2020 г..

Студенческий бульвар 
 Фонтан и скульптура «Молекула фуллерена». Открыты на стыке Студенческого бульвара и проспекта Ленина в 1996 году. Архитектор Е. Г. Таев.
 Стела с корабликом. Сооружена на стыке Студенческого бульвара и проспекта Ленина в июне 1996 года. Архитектор Е. Г. Таев.

Парк «Ямка» 
 Скульптура «Олени». Существовала в 1950-х — 1980-х годах в парке «Ямка».
 Скульптура «Пловец». Существовала в 1930-х — 1980-х годах в парке «Ямка».
 Скульптура «Рабочий». Существовала в 1930-х — 1970-х годах в парке «Ямка».
 Скульптура «Партизанка». Скульптура существовала в 1950-х и 1960-х годах в парке «Ямка».
 Медвежата в беретах. Установлена в 1953 г. Утрачена.
 Скульптура «Теннисист». Существовала в 1950-1960-хх гг. на городском стадионе.

Южная промзона

Вознесенское шоссе 
 Стела «ЮПЗ». Установлена на Вознесенском шоссе в 1980-х годах.

Другие 
 Мемориал и фонтан «Галерея Героев»
 Скульптура и фонтан «Мать и дети»
 Скульптура и фонтан (Сад Горного начальника)
 Фонтан «Журавли». открыт в 1997 г. Скульптуры — работа Г. Салтупа. В настоящее времия не функционирует.
 Фонтан «Калевала»
 Фонтан и памятник «Рождение Петрозаводска» («Онего»)
 Фонтан «Шалуны» («Дети под дождиком»)
Фонтан открыт в 1963 году в парке Пионеров (ныне — Губернаторский парк). Утрачен в 1970-е годы.
 Фонтан «Юность»
 Фонтан (улица Пушкинская)
 Фонтан (парк Культуры и Отдыха)
 Фонтан (река Лососинка)
 Фонтан (улица Красная)
 Фонтан (бульвар Победы)
 Фонтан (Первомайский проспект)
 Фонтан (Левашовский бульвар)
Открытие фонтана на Левашовском бульваре состоялось 23 июля 1906 года. Фонтан был выстроен на средства и по инициативе Занковского.
 Памятная доска в честь проведения Всекарельского съезда представителей трудящихся карел 1-3 июня 1920 г., провозглавившего образование Карелии на здании Национального театра Республики Карелия. Установлена в 1987 году, утрачена в 2001 году.

 Самолёт ЛИ-2 рядом с парашютной вышкой на Лососинской набережной (сейчас улице Гюллинга). Установлен и демонтирован в 1970-х гг.

См. также 
 История Петрозаводска
 Объекты культурного наследия в Петрозаводске

Примечания

Ссылки 
 Объекты историко-культурного наследия города Петрозаводска 
 Объекты военно-исторического наследия 
 

Памятники Петрозаводска
Петрозаводск